Henoch steht für

 Henoch, Sohn Seths, biblische Gestalt
 Henoch (Sohn Kains), biblische Gestalt
 Henoch (Sohn Rubens), ältester Sohn Rubens und älteste Sippe Israels 
 Henoch (Stadt), von Kain erbaute Stadt nach 
 Moses ben Hanoch (Moses ben Enoch, Moshe ben Hanoch), mittelalterlicher Rabbi
 Henoch (Journal), wissenschaftliche Zeitschrift Henoch. Historical and Textual Studies in Ancient and Medieval Judaism and Christianity/Studi storico-testuali su Giudaismo e Cristianesimo in età antica e medievale [Henoch. Historische und Textstudien zum antiken und mittelalterlichen Judentum und Christentum] 

Henoch ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Heinrich Henoch (1820–1910), deutscher Mediziner und Pionier der Kinderheilkunde
 Israel Moses Henoch (1770–1844), deutscher Unternehmer, Personennahverkehr in Berlin
 Karin Henoch (* 1955), deutsche Politikerin (PDS)
 Lilli Henoch (1899–1942), deutsche Leichtathletin und Turnlehrerin

Siehe auch:
 Henochische Sprache
 Enoch (Begriffsklärung)